Termenul Descanso se poate referi la:

Toponimie 
 El Descanso, o stație de cale ferată în provincia Buenos Aires (Argentina).
 Descanso, un oraș din statul Santa Catarina (Brazilia).
 Descanso, un oraș din statul California (Statele unite).
 Descanso Gardens, o grădină botanică în California (Statele Unite).

Film 
 El descanso (Odihna) (2002), film argentinian regizat de Rodrigo Moreno, Ulises Rosell și Andres Tambornino.
 El descanso (Vacanță) (2006), film american scris, produs și regizat de Nancy Meyers.

Muzica 
 Odihna duminicală, album de studiu a grupului spaniol de muzică pop Mecano.

Dezambiguizare